Грапов () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грапов, Герман (1885—1967) — немецкий египтолог, представитель берлинской египтологической школы.
 Грапов, Роланд (род. 1959) — известный гитарист-виртуоз и продюсер из Германии.